Nordeste pode ser:

 Nordeste, coordenada cartográfica;

No Brasil
 Região Nordeste do Brasil, composta por nove estados desse país
 Região geoeconômica Nordeste do Brasil, composta por nove estados desse país
 Nordeste (região de Belo Horizonte)
 Nordeste (Imbé), uma praia do município de Imbé
 Varig Nordeste, também conhecida como Nordeste Linhas Aéreas, companhia aérea brasileira extinta e antiga subsidiaria da Varig, também extinta

Em Portugal
 Nordeste (Açores) - concelho dos Açores;
 Nordeste (freguesia) - vila sede de município do concelho acima;
 Nordestinho (Açores) - antiga freguesia dos Açores.
 Nordeste Transmontano - território correspondente ao Distrito de Bragança.

Outros locais
 Nordeste (Quénia) - Província no Quénia.
 Distrito administrativo do nordeste - região administrativa de Moscou 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos